Parnaso (Tupã) — distrito do município paulista de Tupã
Monte Parnaso — montanha da Grécia
Rio Parnaso — rio do Brasil
Edifício Parnaso — imóvel de valor histórico no Porto, Portugal
Estação Parnas — uma das estações terminais da Linha 2 do Metro de São Petersburgo  (Moskovsko-Petrogradskaya), na Rússia
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) — localizado em Teresópolis, Rio de Janeiro
 Parnaso de Além-Túmulo — primeiro livro psicografado por Chico Xavier, médium brasileiro

Desambiguação